In der folgenden Liste werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Winterthur aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Wahlen zum Grossen Gemeinderat ab 1974 angegeben. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Der Grosse Gemeinderat tagt jeweils montagnachmittags im Rathaus. Er wurde 1895 geschaffen und umfasste damals 45 Mitglieder. Mit der Stadtvereinigung 1922 wurde die Mitgliederzahl auf 60 aufgestockt.

Parteien 

 AL: Alternative Liste
 BDP: Bürgerlich-Demokratische Partei
 DaP: Die andere Partei (früher Demokratische Partei)
 EDU: Eidgenössisch-Demokratische Union
 EVP: Evangelische Volkspartei der Schweiz
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei
 FPS: Freiheits-Partei der Schweiz (früher Auto-Partei)
 GLP: Grünliberale Partei
 GPS: Grüne Partei der Schweiz
 LdU: Landesring der Unabhängigen
 Mitte: Die Mitte (früher Christlichdemokratische Volkspartei)
 POCH: Progressive Organisationen der Schweiz
 PPS: Piratenpartei Schweiz
 RB: Republikanische Bewegung
 SD: Schweizer Demokraten (früher Nationale Aktion)
 SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Wahlen zum Grossen Gemeinderat 

Sitzverteilung

Anmerkungen

Grafische Darstellung

Einzelnachweise

Weblink 
 Leitseite für die Wahlergebnisse

Winterthur
Politik (Winterthur)